Топонимы:
 Висячий Камень — скалистая гора на Среднем Урале.
 Висячий Камень — скалистый берег реки Томь в Западной Сибири.
 Висячий Камень — скальный выступ на горе Висячий Камень в Уфе.
 Висячий Камень — гора и отвесный скалистый берег реки Белой Уфимского карстового косогора в Уфе.